Franz Bagnato ist der Name folgender Personen:

* Franz von Bagnato (1843–1896), deutscher Politiker (Zentrum)
 Franz Anton Bagnato (1731–1810), deutscher Baumeister